Към 2005 г. населението на страната възлиза на 18 448 752 души.
По данни на ООН, населението на Сирия е намаляло с 8 % т.е. с около 1,5 милиона за времето на гражданската война в страната.

Численост

Мухафази 
Численост на населението в мухафазите на Сирия, според преброяванията на населението през годините:

Урбанизация 
Степен на урбанизация според преброяването на населението през 2004 година, по мухафази:

Възрастова структура 
(2009)
 0–14 години: 35,9% (мъже 3 724 770; жени 3 510 182)
 15–64 години: 60,8% (мъже 6 285 866; жени 5 980 029)
 65 над години: 3,4% (мъже 318 646; жени 358 992)

Коефициент на плодовитост 
 2009 – 3,12

Религии 

 87% Mюсюлмани:
 74% (~ 13 500 000) Сунити
 13% (~ 2 400 000) Други мюсюлмани (Алевити, Исмаелити, Шиити и пр.)
 3% (~ 555 000) Друзи
 10% (~ 1 850 000) Християни от различни деноминации

Етнически състав 
Малко над 90 % от сирийците са етнически араби, а останалите са кюрди (5 %), арменци, асирийци и др.

Език 
Арабският език е официален и най-разпространен. В миналото френският език е широко разпространен сред интелигенцията на страната, но в днешни дни английският език изпреварва френския по популярност.

Здравен статус 
 

Към 2003 г. носителите на вируса на СПИН в Сирия са едва 500 души, което прави страната една от малко засегнатите от тази болест.

Около 74 % от населението може да чете и пише. Началното образование е безплатно и задължително за децата от 6 до 11 г.

Източници

Външни препратки